L'expression « chien sauvage » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de canidés :
 le Chien sauvage d'Afrique, Chien sauvage africain ou Lycaon () ;
 le Chien sauvage d'Asie ou Dhole () ;
 le Chien sauvage d'Australie ou Dingo ().

Autres 

 Les Chiens sauvages
 Le Dingo un chien sauvage

Articles connexes

Références 

Carnivore (nom vernaculaire)
Canidae
Nom de carnivore ambigu